Guy LeBlanc peut désigner :
 Guy LeBlanc, un homme politique québécois ;
 Guy LeBlanc, enseignant néo-brunswickois et maire de Saint-Antoine ;
 , homme politique et ministre néo-écossais ;
 Guy LeBlanc (1960-2015), musicien, un membre du groupe Camel.